Il singolare del Monte Carlo Masters 2007 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour 2007.

Rafael Nadal era il detentore del titolo e ha battuto in finale 6–4, 6–4 Roger Federer.

Teste di serie 
Le prime 8 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno.

  Roger Federer (finale)
  Rafael Nadal (campione)
  Nikolaj Davydenko (secondo turno)
  Fernando González (secondo turno)
  Tommy Robredo (terzo turno)
  Novak Đoković (terzo turno)
  Ivan Ljubičić (terzo turno)
 n/a

  David Nalbandian (secondo turno) 
  Tomáš Berdych (semifinale) 
  Richard Gasquet (quarti di finale) 
  David Ferrer (quarti di finale) 
  Michail Južnyj (secondo turno) 
  Marcos Baghdatis (primo turno) 
  Jarkko Nieminen (primo turno) 
  Juan Carlos Ferrero (semifinale)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Monte Carlo Masters 2007
ATP Tour 2007